Taking a Chance on Love peut faire référence à :
 Taking a Chance on Love, une chanson de 1940 devenue un standard de jazz, numéro 1 aux États-Unis en 1943 ;
 Taking a Chance on Love, un épisode de la deuxième saison (1999-2000) de la série télévisée américaine   Providence ;
 Taking a Chance on Love, un album de la chanteuse de jazz Jane Monheit, sorti en 2004 ;
 Taking a Chance on Love, un téléfilm américain de 2009 appelé Un bébé devant ma porte en français.